


Lista de mai jos conține localitățile din județul Iași.

Vezi și 
Județele României

Iași
Localități
 Listă, Localități